Ва́силий Па́влович Па́влов:
 Павлов, Василий Павлович (в монашестве Вениамин; 1821—1890) — епископ Русской православной церкви, епископ Балтский, викарий Подольской епархии.
 Павлов, Василий Павлович (1910—1962) — начальник Управления НКВД по Калининской области, генерал-майор.
 Павлов, Василий Павлович (1915—2005) — советский сельскохозяйственный рабочий, Герой Социалистического Труда (1966).